Натуральне число 1332
 1332 рік до нашої ери
 1332 рік нашої ери